Eggenberg kan syfta på:
Slottet Eggenberg – ett slott i staden Graz i Österrike
Hans Ulrich von Eggenberg (1568–1634), en österrikisk politiker